В списке особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Республики Адыгея приведены все 20 действующих на 2021 год ООПТ.

К ООПТ федерального значения относятся один заповедник и один ботанический сад.

Сеть ООПТ регионального значения включает 3 природных парка, 2 заказника и 13 памятников природы.

ООПТ федерального значения

ООПТ регионального значения

Природные парки Республики Адыгея 
 Большой Тхач
 Горная Адыгея (ранее — памятник природы «Верховья рек Пшеха и Пшехашха»)
 Верховье реки Цица (ранее — памятник природы)

Заказники 
 Майкопский ботанический заказник
 Кужорский ботанический заказник

Памятники природы 
 Хребет Буйный
 Водопады ручья Руфабго
 Гранитное ущелье
 Гора Монах — водопады реки Кутанка
 Долина реки Сюк
 Долина аммонитов
 Естественные насаждения каштана посевного
 Каньон реки Аминовка
 Каньон ручья Мешоко
 Девичий камень
 Каньон реки Сахрай
 Массив самшита колхидского
 Хаджохская теснина

Примечания

Литература 
 
 

Адыгея